

Sigle 
 New York Jets – squadra di football americano

Codici 
 nyj – codice ISO 639-3 della lingua nyanga